Sir Edwin Henry Landseer (1802–1873) – malarz
 Landseer (koń) (1999–2002) – rasowy koń wyścigowy z Irlandii
 landseer – rasa psa, uznawana przez część organizacji kynologicznych za czarno-białą odmianę nowofundlanda, w klasyfikacji FCI określana nazwą „Landseer (Continental-European type)”